Badminton wurde bei den Island Games 2013 auf den Bermudas vom 14. bis zum 19. Juli 2013 gespielt.

Austragungsort 
 Bermuda High School for Girls, Jessie Vesey Sports Center, 19 Richmond Rd, Pembroke, HM 08

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel

Endrunde

Spiel um Bronze

1. Runde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Herrendoppel

1. Runde

Endrunde

Spiel um Bronze

Dameneinzel

1. Runde

Endrunde

Spiel um Bronze

Damendoppel

Auslosung

Spiel um Bronze

Mixed

Endrunde

Spiel um Bronze

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Teams

Gruppe A

Gruppe B

Platz 8–9

7. Platz

Platz 5–6

Halbfinale

Spiel um Bronze

Endspiel

Endstand

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Badminton bei den Island Games 2013

2013
Island Games 2013
Island Games 2013